Калвиљито има више значења:

 Калвиљито, Барио де ла Ескуела (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Калвиљито, Колонија Револусион (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику